Xanthia rhodataenia är en fjärilsart som beskrevs av Karl Schawerda 1942. Xanthia rhodataenia ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
rhodataenia